Yaghoubi, Yaghobi, Yaghoobi, Yaqubi oder Yaʿqūbī (persisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Davud Yaqubi (* 1982), afghanischer Fußballspieler
 Mohammad Mehdi Yaghoubi (1930–2021), iranischer Freistilringer
 Moshtagh Yaghoubi (* 1994), finnischer Fußballspieler
 Nima Yaghobi (* 1995), siehe Nimo (Rapper)

Siehe auch:
 Jakob Querido (Führer der Jakubi)
 al-Yaʿqūbī (arabischer Historiker)
 Hengameh Yaghoobifarah (* 1991), deutsche Journalistin
 Yacoubi (Begriffsklärung)
 Jacobi (Begriffsklärung)